PT. Indonesia AirAsia (действующая как Indonesia AirAsia) — индонезийское подразделение малайской бюджетной авиакомпании AirAsia, базирующаяся в Джакарте. Выполняет внутренние и международные рейсы из аэропорта Сукарно-Хатта в Джакарте и других аэропортов страны.

В течение нескольких лет вплоть до июля 2010 года Indonesia AirAsia в числе ряда индонезийских перевозчиков находилась в списке авиакомпаний с запретом на полёты в страны Евросоюза.

С 15 апреля 2009 года обслуживание всех внутренних рейсов AirAsia в международном аэропорту Сукарно-Хатта было перенесено в новый терминал 3, однако международные маршруты остались в старом терминале 2D.

История

Маршрутная сеть

Флот 

Воздушный флот авиакомпании состоит только из самолётов Airbus A320. По состоянию на декабрь 2014 года средний возраст авиапарка составляет 4.5 года.

Происшествия 
 28 декабря 2014 года самолёт Airbus A320 авиакомпании Indonesia AirAsia с регистрационным номером PK-AXC потерпел катастрофу в Яванском море, между островами Ява и Калимантан. На борту было 162 человека.

См. также 
 AirAsia
 AirAsia X

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт авиакомпании AirAsia

AirAsia